Het Kosticgambiet is in de opening van een schaakpartij een scherp alternatief, voor zwart, voor de Italiaanse opening en ze is ingedeeld bij de open spelen. Het gambiet is vernoemd naar de Servische grootmeester Boris Kostić, die het speelde aan het begin van de 20e eeuw. Het staat ook bekend onder de naam Blackburne's shillinggambiet, omdat de grootmeester Joseph Blackburne dit gambiet veel gespeeld zou hebben tegen amateurs om gemakkelijk een shilling te winnen.

Het gambiet heeft als beginzetten: 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pd4. Als wit het gambiet aanneemt loopt het snel verkeerd voor hem af: 4.Pxe5 Dg5 5.Pxf7 Dxg2 6.Tf1 Dxe4+ 7.Le2 en de partij eindigt in stikmat met 7... Pf3#. Iets beter voor wit is 5.Lxf7+ Ke7 6.0-0 Dxe5 zodat wit slechts zijn paard verliest tegen twee pionnen. Bovendien is de zwarte koningsstelling dan verzwakt zodat wit tegenkansen heeft. Het beste voor wit is het gambiet niet aan te nemen maar 4.Pxd4, 4.0-0 of 4.c3 te spelen.

Externe links 
 Kosticgambietpartijen

Variant in een open spel
Gambiet